«Возлюби ближнего своего» () — роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка. Над этим произведением Ремарк начал работать в 1938 году. Роман был закончен в 1939 и начал печататься в журнале Collier’s под названием Flotsam. В 1941 году вышла экранизация So Ends Our Night, и сразу после этого отдельное издание книги.

Сюжет 

В романе описывается тяжелое время после Первой мировой войны в Европе, когда к власти в Германии пришла НСДАП. Невероятно глубоко и реалистично показана трагедия еврейского населения Германии — их считают третьим сортом, увольняют с работы, лишают прав, изымают документы и высылают за границу. Система доносов и провокация для личной выгоды вдребезги разбивают справедливость. Огромные армии эмигрантов вынуждены покинуть родину и искать пристанища за границей. Резко увеличившийся приток эмигрантов в странах Европы ведёт за собой ужесточение мер по борьбе с нелегальным населением. Люди вынуждены скитаться из одной страны в другую, прятаться от полиции. Получить вид на жительство — зачастую невозможная задача, ещё тяжелее получить разрешение на труд. На фоне всеобщего безумия системы, трещащей по швам, автор показывает тяжёлые судьбы людей того времени, которые не утратили способности любить жизнь.

Примечания

Ссылки 

Книги по алфавиту
Романы Эриха Марии Ремарка